Ichthuskerk (Alblasserdam)
 Ichthuskerk (Amersfoort)
 Ichthuskerk (Axel)
 Ichthuskerk (Bodegraven)
 Ichthuskerk (Elburg)
 Ichthuskerk ('s-Gravendeel)
 Ichthuskerk (Heeg)
 Ichthuskerk (Katwijk)
 Ichthuskerk (Meliskerke)
 Ichthuskerk (Ridderkerk)
 Ichthuskerk (Rotterdam)
 Ichthuskerk (Sneek)
 Ichthuskerk (Soest)
 Ichthuskerk (Tholen)
 Ichthuskerk (Urk)
 Ichthuskerk (Veldhoven)
 Ichthuskerk (Vlaardingen)
 Ichtuskerk (Wolvega)
 Ichthuskerk (Zoetermeer)
 Ichthuskerk (Zwolle)